Santarém (Portugalia)
 Dystrykt Santarém
 Santarém (Brazylia)